

Філіпповка — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Філіпповка — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Філіпповка — селище, Ілецький район, Оренбурзька область
 Філіпповка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область